A Village Scandal – cortometraggio del 1911 diretto da Fred Rains
A Village Scandal – cortometraggio del 1912 diretto da Lewin Fitzhamon
A Village Scandal – cortometraggio del 1913 diretto da Bert Haldane
A Village Scandal – cortometraggio del 1914 diretto da Charles M. Seay
A Village Scandal – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Georges Méliès
A Village Scandal – cortometraggio del 1915 diretto da Roscoe 'Fatty' Arbuckle